

Сосайті-Гілл — місто, штат Південна Кароліна
 Сосайті-Гілл — переписна місцевість в окрузі Міддлсекс, штат Нью-Джерсі